Fabio Rossitto (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Rossitto (1976) – ex pugile italiano